Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1914 rozegrano w dniach 22 czerwca – 6 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
Challenge Round

 Norman Brookes /  Anthony Wilding -  Herbert Roper Barrett /  Charles Dixon, 6–1, 6–1, 5–7, 8–6

Gra podwójna kobiet 
 Agnes Morton /  Elizabeth Ryan -  Edith Hannam /  Ethel Larcombe, 6–1, 6–3

Gra mieszana 
 James Cecil Parke /  Ethel Larcombe -  Anthony Wilding /  Marguerite Broquedis, 4–6, 6–4, 6–2

Przypisy

Bibliografia 
 

1914 w tenisie ziemnym
1914 w Wielkiej  Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019